Почетното консулство на Френската република в Битоля () е дипломатическо представителство на Франция в град Битоля, Северна Македония.

История 
Консулството е отворено в 1854 година. Първи представител с ранг вицеконсул е Белан, от 1856 година вицеконсул е Белег дьо Бюгас. В края на десетилетието консулството е затворено по финансови съображения.

В 1895 година конвсулството е отворено отново, за да подкрепя католическата пропаганда в Македония и дейността на Лазаристкия орден. В периода преди Илинденско-Преображенското въстание френски вицеконсул в Битоля е Макс Шублие. С неговите подробни доклади той запознава френската общественост със ситуацията в Битолския вилает, поради което много видни личности от Франция организират митинги и протестни събрания, за да повлият френското правителство да реагира. Различни организации и сдружения изпращат помоши на пострадалото население. Непосредствено преди въстанието вицеконсул става Йожен Готие, който остава на тази длъжност до средата на 1907 година, като междувременно е издигнат в консул. На негово място е назначен Ален Алфонс Гийуа, който заема длъжността до Балканските войни.

Консулството е било настанено в една от най-красивите неокласически сгради в града, на улица „Св. св. Кирил и Методий“ № 6, обявена за паметник на културата.

На 9 юни 1996 година в Битоля, вече в Република Македония, отново отваря врати почетно френско консулство. Разположено е на главната улица „Широк сокак“ № 62.

Дипломатически представители в Битоля

Бележки 

Консулства в Битоля
Битоля
Битоля
Консулства в Битоля
Битоля